, pape,
 , dit l'Humain, roi d'Aragon-Catalogne,
 , dit le Jeune, fils du précédent, roi de Sicile.

Martin I